Pepperell steht für:

 Pepperell (Massachusetts), Ort in den Vereinigten Staaten

Pepperell ist der Familienname folgender Personen:

 Raymond John Pepperell, US-amerikanischer Musiker, siehe East Bay Ray